F63 bzw. F 63 steht für:
 HMS Scarborough (F63), britische Anti-Uboot-Fregatte der Whitby-Klasse
 „Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle“ (ICD-10-Code)

F.63 steht für:
 Farman F.63 (BN.4/bis/ter), Varianten der Farman F.60, französischer Doppeldecker

Abkürzung